Ми () в сольмизации (сольфеджио) — мнемоническое обозначение третьей ступени диатонического звукоряда. Аналогично обозначению буквой латинского алфавита . Отстоит на целый тон от ре и на полутон от фа.

Частота звука в первой октаве (равномерно темперированный строй): 329,6 Герца.

Происхождение названия 
Название ноте дано по первому слогу третьей строчки посвящённого Иоанну Крестителю гимна «Ut queant laxis» — mira gestorum («...чудеса прославить...») — где каждая последующая строчка исполнялась на тон выше предыдущей. Изобретателем такого мнемонического приёма («гвидонов слог») был Гвидо Аретинский.

Нотные обозначения

Ссылки 
 
 Теория сольфеджио.
 Таблица музыкальных нот.
 Music theory online: staffs, clefs & pitch notation .

 

Музыкальные термины
Музыкальные звуки